CIM-10 Capitolul 09 Bolile sistemului 
circulator (I00-I99)

Acest capitol conține bolile sistemului circulator

Reumatism articular acut (I00-I02) 
  I00 Reumatismul articular acut fără menționarea complicațiilor cardiace
 I01 Reumatismul articular acut cu complicatii cardiace
 I01.0 Pericardită reumatismală acută
 I01.1 Endocardită reumatismală acută
 I01.2 Miocardită reumatismală acută
 I01.8 Alte boli cardiatice reumatismale acute
 I01.9 Boală cardiatică reumatismală acută, nespecificată
 I02 Coree reumatică
 I02.0 Coree reumatismală cu complicație cardiacă
 I02.9 Coree reumatismală fără complicație cardiacă

Cardiopatie reumatismală cronică (I05-I09) 
 I05 Bolile reumatismale ale valvei mitrale
 I05.0 Stenoză mitrală
 I05.1 Insuficiență mitrală, reumatismală
 I05.2 Stenoză mitrală cu insuficiență
 I05.8 Alte boli ale valvei mitrale
 I05.9 Boala valvei mitrale, nespecificată
 I06 Bolile reumatismale ale valvei aortice
 I06.0 Stenoză aortică reumatismală
 I06.1 Insuficiență aortică reumatismală
 I06.2 Stenoză aortică reumatismală cu insuficiență
 I06.8 Alte boli reumatismale ale valvei aortice
 I06.9 Boală reumatismală a valvei aortice, nespecificată
 I07 Bolile reumatismale ale valvei tricuspide
 I07.0 Stenoză tricuspidă
 I07.1 Insuficiență tricuspidă
 I07.2 Stenoză tricuspidă cu insuficiență
 I07.8 Alte boli ale valvei tricuspide
 I07.9 Boala valvei tricuspide, nespecificată 
 I08 Boli multiple valvulare
 I08.0 Afecțiuni ale ambelor valve mitrală și aortică
 I08.1 Afecțiuni ale ambelor valve mitrală și tricuspidă
 I08.2 Afecțiuni ale ambelor valve aortică și tricuspidă
 I08.3 Afecțiuni combinate ale valvei mitrale, aortice și tricuspide
 I08.8 Alte boli multiple ale valvelor
 I08.9 Boală valvulară multiplă, nespecificată
 I09 Alte boli reumatismale ale inimii
 I09.0 Miocardită reumatismală
 I09.1 Boală reumatismală a endocardului,valvă nespecificată
 I09.2 Pericardită reumatismală cronică
 I09.8 Alte cardiopatii reumatismale specificate
 I09.9 Cardiopatia reumatismală, nespecificată

Bolile hipertensive (I10-I15) 
 I10 Hipertensiune esențială (primară)
 I11 Cardiopatie hipertensivă
 I11.0 Cardiopatie hipertensivă cu insuficiență (congestivă) a inimii
 I11.9 Cardiopatie hipertensivă fără insuficiență (congestivă) a inimii
 I12 Nefropatie hipertensivă 
 I12.0 Nefropatie hipertensivă cu insuficiență renală
 I12.9 Nefropatie hipertensivă fără insuficiență renală
 I13 Cardio-nefropatie hipertensivă 
 I13.0 Cardio-nefropatie hipertensivă cu insuficiență (congestivă) a inimii
 I13.1 Cardio-nefropatie hipertensivă cu insuficiență renală
 I13.2 Cardio-nefropatie hipertensivă cu insuficiență cardiacă (congestivă) și renală
 I13.9 Cardio-nefropatie hipertensivă, nespecificată
 I15 Hipertensiune secundară
 I15.0 Hipertensiune renovasculară
 I15.1 Hipertensiune secundară altor afecțiuni renale
 I15.2 Hipertensiune secundară tulburărilor endocrine
 I15.8 Alte hipertensiuni secundare
 I15.9 Hipertensiune secundară, nespecificată

Bolile ischemice ale inimii (I20-I25) 
 I20 Angină pectorală
 I20.0 Angină pectorală instabilă
 I20.1 Angină pectorală cu spasm înregistrat
 I20.8 Alte forme de angină pectorală
 I20.9 Angină pectorală, nespecificată
 I21 Infarct miocardic acut
 I21.0 Infarct transmural acut (al)
 peretelui anterior 
 peretelui anteroapical
 peretelui anterolateral
 peretelui anteroseptal
 I21.1 Infarct miocardic acut transmural al peretului inferior
 I21.2 Infarct miocardic acut transmural cu alte localizări
 I21.3 Infarct miocardic acut transmural cu localizări nespecificate
 I21.4 Infarct miocardic acut subendocardic
 I21.9 Infarct miocardic acut, nespecificat
 I22 Infarct miocardic ulterior(recurent)
 I22.0 Infarct miocardic recurent al peretului anterior
 I22.1 Infarct miocardic ulterior al peretului inferior
 I22.8 Infarct miocardic ulterior cu alte localizări specificate
 I22.9 Infarct miocardic ulterior cu localizare nespecificată
 I23 Anumite complicații curente urmând infarctului miocardic acut
 I23.0 Hemopericard ca o complicație curentă urmând infarctului miocardic acut
 I23.1 Defect septal atrial cu o complicație curentă urmând infarctului miocardic acut
 I23.2 Defect septal ventricular ca o complicație curentă urmând infarctului miocardic acut
 I23.3 Ruptura peretului cardiac fără hemopericard ca o complicație curentă urmând infarctului miocardic acut 
 I23.4 Ruptura unei corzi tendinoase ca o complicație curentă urmând infarctului miocardic acut
 I23.5 Ruptura mușchiului papilar ca o complicație curentă urmând infarctului miocardic acut
 I23.6 Tromboza atriului, appendage-ului auricular sau ventricular ca o complicație curentă urmând infarctului miocardic acut
 I23.8 Alte complicații curente urmând infarctului miocardic acut
 I24 Alte boli ischemice cardiace acute
 I24.0 Tromboză coronară nerezultând în infarct miocardic
 I24.1 Sindromul Dressler
 I24.8 Alte forme de cardiopatie ischemică acută
 I24.9 Cardiopatie ischemică acută, nespecificată
 I25 Cardiopatie ischemică cronică
 I25.0 Boală cardiovasculară aterosclerotică, astfel descrisă
 I25.1 Cardiopatie aterosclerotică
 I25.2 Infarct miocardic vechi
 I25.3 Anevrismul inimii
 I25.4 Anevrismul arterei coronare
 I25.5 Cardiomiopatie ischemică
 I25.6 Ischemie silențioasă a miocardului
 I25.8 Alte forme de cardiopatie ischemică cronică
 I25.9 Cardiopatie ischemica cronică, nespecificată

Cardiopatie pulmonară și bolile vaselor pulmonare (I26-I28) 
 I26 Embolia vaselor pulmonare
 I26.0 Embolia vaselor pulmonare cu mențiunea cordului pulmonar acut
 I26.9 Embolia vaselor pulmonare fără mențiunea cordului pulmonar acut

 I27 Alte cardiopatii pulmonare
 I27.0 Hipertensiune pulmonară primară
 I27.1 Cardiopatie cifoscoliotică
 I27.2 Alte hipertensiuni pulmonare secundare
 I27.8 Alte cardiopatii pulmonare specificate
 I27.9 Cardiopatie pulmonară, nespecificată

 I28 Alte boli ale vaselor pulmonare
 I28.0 Fistulă arteriovenoasă a vaselor pulmonare
 I28.1 Anevrismul arterei pulmonare
 I28.8 Alte boli specificate ale vaselor pulmonare
 I28.9 Boala vaselor pulmonare, nespecificată

Alte forme de cardiopatii (I30-I52) 
 I30 Pericardită acută

  I31 Alte boli ale pericardului 

  I32 Pericardită în boli clasificate altundeva 

  I33 Endocardită acută sau subacută 

  I34 Afecțiunile nereumatice ale valvei mitrale 

  I35 Afecțiunile nereumatismale ale valvei aortice 

  I36 Afecțiuni nereumatismale ale valvei tricuspide 

  I37 Afecțiunile valvei pulmonare 

  I38 Endocardită, valvă nespecificata 

  I39 Endocardită și afecțiunile valvelor cardiace în boli clasificate altundeva 

  I40 Miocardită acută 

  I41 Miocardită în boli clasificate altundeva 

  I42 Cardiomiopatie 

  I43 Cardiomiopatie în boli clasificate altundeva 

  I44 Bloc atrio-ventricular și bloc de ramură stângă 

  I45 Alte tulburări de conducere 

  I46 Stop cardiac 

  I47 Tahicardie paroxistică 

  I48 Fibrilație atrială și flutter 

  I49 Alte aritmii cardiace 

  I50 lnsuficiență cardiacă 

  I51 Complicații si cardiopatii incorect descrise 

  I52 Alte cardiopatii în boli clasificate altundeva

Bolile cerebro-vasculare (I60-I69) 

  I61 Hemoragie intracerebrală 

  I62 Alte hemoragii intracraniene netraumatice 

  I63 Infarct cerebral 

  I64 Ictus, nespecificat ca hemoragic sau ca infarct 

  I65 Ocluzia și stenoza arterelor precerebrale, nerezultând infarct cerebral 

  I66 Ocluzia și stenoza arterelor cerebrale, nerezultând infarct cerebral 

  I67 Alte boli cerebrovasculare 

  I68 Tulburări cerebrovasculare în boli clasificate altundeva 

  I69 Sechele ale bolilor cerebrovasculare

Bolile arterelor, arteriolelor și capilarelor(I70-I79) 

  I70 Ateroscleroză 

  I71 Anevrismul și disecția aortică 

  I72 Alte anevrisme 

  I73 Alte boli vasculare periferice 

  I74 Embolie și tromboză arterială 

  I77 Alte afecțiuni ale arterelor și arteriolelor 

  I78 Bolile capilarelor 

 I79 Bolile arterelor, arteriolelor și capilarelor în boli clasificate altundeva

Bolile venelor, vaselor limfatice și ganglionilor limfatici, neclasificate altundeva (I80-I89) 
  I80 Flebită și tromboflebită 

  I81 Tromboza venei porte 

  I82 Embolia și tromboza altor vene 

  I83 Vene varicoase ale extremităților inferioare 

  I84 Hemoroizi 

  I85 Varice esofagiene 

  I86 Vene varicoase cu alte localizări 

  I87 Alte afecțiuni ale venelor 

  I88 Limfadenită nespecificată 

  I89 Alte afecțiuni neinfecțioase ale vaselor limfatice și ganglionilor limfatici

Alte afecțiuni ale sistemului circulator și nespecificate (I95-I99) 
  I95 Hipotensiune 
 I95.0 Hipotensiune idiopatică
 I95.1 Hipotensiune ortostatică
 I95.2 Hipotensiune datorită medicamentelor
 I95.8 Alte hipotensiuni
 I95.9 Hipotensiune, nespecificată

  I97 Afecțiuni postprocedurale ale sistemului circulator, neclasificate altundeva 
 I97.0 Sindrom postcardiotomie
 I97.1 Alte tulburări funcționale după chirurgia cardiacă
 I97.2 Sindromul limfedemului după mastectomie
 I97.8 Alte tulburări postprocedurale ale sistemului circulator, neclasificate altundeva
 I97.9 Tulburări postprocedurale ale sistemului circulator, nespecificate

  I98 Alte afecțiuni ale sistemului circulator în boli clasificate altundeva 
 I98.0 Sifilis cardiovascular
 I98.1 Afecțiuni cardiovasculare în alte boli infecțioase și parazitare clasificate altundeva
 I98.2 Varice esofagiene în boli clasificate altundeva
 I98.8 Alte afecțiuni specifice ale sistemului circulator în boli clasificate altundeva
 I99 Alte afecțiuni ale sistemului circulator și nespecificate

Vezi și 
 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems#ICD10 – mai multe legături externe pentru codurile ICD
 International Classification of Diseases for Oncology (ICDO)
 Clasificarea statistică internațională a bolilor și a problemelor de sănătate înrudite
 Listă de coduri ICD-10

Legături externe 
  International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, a 10-a revizie, versiunea pentru 2007

  Îndrumar de codificare

Boli ale sistemului cardio-vascular
Liste despre medicină
Coduri
Clasificare medicală